Улу́ (Улуу) — река, левый приток Амги, протекает по территории Алданского района Якутии в России. Длина реки — 115 км, площадь водосборного бассейна — 2220 км².

Описание 
Улу начинается на высоте 406 м над уровнем моря в месте слияния рек Оргётёх и Исях. Генеральным направлением течения реки является юго-восток. Улу впадает в Амгу на высоте 231 м над уровнем моря, юго-западнее острова Улу-Ары.

Притоки (от устья):

 Тёрют-Юрюе (левый);
 Туруктах (левый);
 Усмун (правый);
 Кёнё (левый);
 Учюгей-Юрях (левый);
 Сулар (левый);
 Крестях (левый);
 Верхний Крестях (левый);
 Арахсы (правый);
 Буспут (левый);
 Тиенне-Орюс (правый);
 Умнас (левый);
 Батыя (правый);
 Тиенне (правый);
 Кюельлях (левый);
 Курунг-Юрях (левый);
 Сулбуй (левый);
 Кюргелях (левый);
 Кылаччы (правый);
 Илях (левый);
 Нуруччу (левый);
 Аччыгый-Тала (левый);
 Сытый (правый);
 Орто-Тала (левый);
 Улахан-Тала (левый);
 Хороннох (правый);
 Улахан-Хороннох (правый);
 Маначчи (правый).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Ленский;
 Речной бассейн — Лена;
 Речной подбассейн — Алдан;
 Водохозяйственный участок — Амга.

Код объекта в государственном водном реестре — 18030600812117300048351.

Примечания 

Бассейн Алдана
Реки Алданского района